Вакино — название населённых пунктов:

Россия 
 Вакино — деревня в Юсьвинском районе Пермского края.
 Вакино — село в Рыбновском районе Рязанской области.